La Coppa di Svezia 2013-14 (in svedese Svenska Cupen 2013-14) fu la 58ª edizione del torneo, la seconda dal 2000-2001 col formato stagionale autunno-primavera.
L' ha vinto il trofeo per la terza volta nella sua storia.

Turno preliminare 
Squadre qualificate:

  Korsnäs (Sezione Dalarnas FF);
  Hudiksvall (Sezione Hälsinglands FF);
  IFK Kumla (Sezione Örebro Läns FF);
  (Sezione Örebro Läns FF).

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2013

Secondo turno 
Hanno partecipato a questo turno 64 squadre: le 32 vincenti del primo turno incontrano le 32 squadre dell'Allsvenskan e della Superettan.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 novembre 2013

Fase a gironi

Gruppo A 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo B 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo C 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo D 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo E 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo F 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo G 

  qualificata ai quarti di finale.

Gruppo H 

  qualificata ai quarti di finale.

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2014

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2014

Finale

Note

Voci correlate 
 Svenska Cupen

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Svenska Cupen